Василий Загорский:
 Загорский, Василий Андреевич — преподаватель физико-математического факультета Императорского Московского университета.
 Загорский, Василий Георгиевич (1926—2003) — советский и молдавский композитор и педагог.
 Загорский, Василий Петрович (1846—1912) — русский архитектор и реставратор, автор здания Московской консерватории.